Во́льфсон — еврейская патронимическая фамилия (от личного имени Вольф).

Известные носители 
 Вольфсон, Александр Наумович (1914—2000) — российский драматург и сценарист.
 Вольфсон, Боаз Борухович (1883—?) — российский революционер.
 Вольфсон, Вадим Яковлевич (1931—1999) — советский химик.
 Вольфсон, Вильгельм (1820—1865) — немецкий драматург и журналист.
 Вольфсон, Владимир Михайлович (1933—2016) — российский писатель-сатирик, более известный как Владимир Владин.
 Вольфсон, Гарри Острин (1887—1974) — американский историк общей и еврейской философии.
 Вольфсон, Давид (1856—1914) — деятель сионистского движения.
 Вольфсон, Евгений Аркадьевич (род. 1950) — советский и российский скульптор.
 Вольфсон, Зеэв (Владимир Бенционович, 1944—2009) — советский и израильский эколог.
 
 Вольфсон, Карл (1834—1907) — американский пианист и музыкальный педагог.
 Вольфсон, Лев Владимирович — российский издатель.
 Вольфсон, Лиза (1963—2011) — американская писательница.
 Вольфсон, Мирон Борисович (1880—1932) — российский издательский работник, книговед.
 Вольфсон, Моисей Элиашевич (1851—?) — российский революционер.
 Вольфсон, Нахим Юделевич (1856—?) — российский революционер.
 Вольфсон, Ольга Борисовна (1877—1908) — российская революционерка.
 Вольфсон, Павел Семёнович (род. 1955) — советский и российский художник.
 Вольфсон, Семён Яковлевич (1894—1941) — советский философ, академик АН БССР.
 Вольфсон, Станислав Александрович (род. 1935) — советский и российский химик и популяризатор науки, доктор химических наук.
 Вольфсон, Файтель Иосифович (1907—1989) — советский геолог, доктор геолого-минералогических наук.
 Вольфсон, Юлиуш (1880—1944) — австрийский пианист и композитор.
 Вольфсон, Юлия — американский и российский арт-критик.

Другое 
 Вольфсон — государственная больница в Израиле.

См. также 
 Вульфсон
 Вольф

Примечания